Агнеса од Антиохије (1154 - око 1184) била је краљица Угарске од 1172. до 1184. године.

Биографија 
Агнеса је ћерка Констанце Антиохијске и њеног другог мужа Ренеа од Шатијона. Констанцин први муж, кнез Ремон од Поатјеа, погинуо је у бици код Инаба против зенгидског војсковође Нур ад Дина. Рене од Шатијона заробљен је 1160. године. У заробљеништву у Алепу провешће наредних петнаест година. Године 1170. Агнеса одлази у Цариград код своје сестре Марије Антиохијске која је била удата за цара Манојла Комнина. На Манојлов захтев, удала се за Белу III. Бела на престо долази 1172. године након смрти бившег краља Стефана III. У угарској, Агнеса је носила име Ана јер је њено право име било реткост у Европи. Умрла је 1184. године. Сахрањена је у Столном Београду. Њени посмртни остаци пронађени су у 19. веку у порушеној катедрали. Пренети су у Будимпешту где су сахрањени поред њеног мужа.

Породично стабло

Види још 
 Списак краљица Угарске

Извори 
 Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század), főszerkesztő: Kristó Gyula, szerkesztők: Engel Pál és Makk Ferenc (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994)

Рођени 1154.
Умрли 1184.
Мађарске краљице
Арпадовци